Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 601 dans le monde.

 Route européenne 601 en France 
 Route nationale 601 en France